Gauche socialiste peut désigner :
 Gauche socialiste, un courant du Parti socialiste français ;
 Gauche socialiste, un parti politique argentin d'orientation trotskiste.

Voir aussi 
 Gauche socialiste unifiée, une alliance réunissant divers mouvements de gauche marocain